John Dennis (1657–1734) – angielski krytyk i dramaturg
 John Dennis (1771–1806) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów
 John Dennis (1807–1859) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów